Dies ist eine Liste der Städte und städtischen Siedlungen in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und Siedlungen städtischen Typs der Oblast, ihre ukrainischen Namen, die Kreise, denen sie angehören, sowie ihre Einwohnerzahlen für das Jahr 2012.

Nachweise 

!
Dnipropetrowsk